TM7SF3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 570 амінокислот, а молекулярна маса — 64 166.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки